Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio uninominale – collegi uninominali della Camera dei deputati
Elezioni politiche in Italia del 2022 per collegio uninominale – collegi uninominali del Senato della Repubblica